Broken Wings, chanson du groupe de rock américain Mr. Mister sortie en 1985 ;
Broken Wings, chanson du groupe de metal américain Alter Bridge sortie en single en 2005.
Broken Wings (Knafayim Shvurot), film israélien réalisé par Nir Bergman, sorti en 2002.